Azerbejdżan Republika Azerbejdżanu – państwo w Azji nad Morzem Kaspijskim 
 Azerbejdżan Irański – kraina w północno-zachodnim Iranie
 Azerbejdżan Wschodni – ostan w północno-zachodnim Iranie. 
 Azerbejdżan Zachodni – ostan w północno-zachodnim Iranie